El término Ilínskaya puede referirse a:

Localidades 

 Ilínskaya (Arjánguelsk), localidad del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
 Ilínskaya (Chechenia), localidad de la república de Chechenia, en Rusia.
 Ilínskaya (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
 Ilínskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Ilínskaya (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.